Urs
URS - Université de Strasbourg III
niemiecki odpowiednik imienia Ursus